Wulmstorf ist der Name von Ortsteilen in Niedersachsen:
 Wulmstorf (Neu Wulmstorf), Ortsteil der Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf, Landkreis Harburg
 Wulmstorf (Thedinghausen), Ortsteil der Gemeinde Thedinghausen (Samtgemeinde Thedinghausen), Landkreis Verden

Siehe auch:
 Neu Wulmstorf (Einheitsgemeinde)